Borbone di Parma – ramo italiano dei Borbone, regnante sul Ducato di Parma e Piacenza
 Alice di Borbone-Parma – nobildonna italiana
 Alice di Borbone-Parma – nobildonna italiana
 Anna di Borbone-Parma – nobildonna francese
 Beatrice di Borbone-Parma – principessa italiana
 Carlo III di Borbone-Parma – nobile italiano
 Carlo Ludovico di Borbone-Parma – nobile spagnolo
 Carlo Ugo di Borbone-Parma – nobile spagnolo
 Carlotta di Borbone-Parma – nobildonna italiana
 Carolina di Borbone-Parma – nobildonna francese
 Elia di Borbone-Parma – nobile italiano
 Enrico di Borbone-Parma – nobile italiano
 Enrico Carlo di Borbone-Parma – nobile italiano
 Felice di Borbone-Parma – principe consorte di Lussemburgo
 Gaetano di Borbone-Parma – nobile italiano
 Giuseppe di Borbone-Parma – nobile italiano
 Isabella di Borbone-Parma – infanta di Spagna
 Luigi di Borbone-Parma – nobile italiano
 Ludovico di Borbone-Parma – re di Etruria
 Margherita di Borbone-Parma (1847-1893) – nobildonna italiana
 Maria Adelaide di Borbone-Parma – principessa lussemburghese
 Maria Antonia Gioseffa di Borbone-Parma – principessa italiana
 Maria Gabriella di Borbone-Parma – principessa lussemburghese
 Maria Luisa di Borbone-Parma (1751-1819) – regina consorte di Spagna
 Maria Luisa di Borbone-Parma (1870-1899) – nobildonna italiana
 Maria Luisa Carlotta di Borbone-Parma – nobildonna italiana
 Zita di Borbone-Parma – nobildonna italiana
 Renato di Borbone-Parma – nobile italiano
 Roberto I di Borbone-Parma – nobile italiano
 Roberto Ugo di Borbone-Parma – nobile italiano
 Saverio di Borbone-Parma – nobile spagnolo
 Sisto di Borbone-Parma – nobile belga
 Sisto Enrico di Borbone-Parma – Infante di Spagna